

Населені пункти та їхні частини 

 Козелець — селище міського типу в Чернігівському районі Чернігівської області.

:

 Козелець — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козелець — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козелець — частина села Ядахи в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Козелець — частина села Блендова-Тичинська в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Козелець — колонія в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Персоналії 

 Козелець Віталій Павлович (1978—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.

Примітки